Abejorral kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Abejorral (ort), Antioquia, 
 Abejorral (kommun), Antioquia,